Гьяринг-Цо — озеро в Тибетском автономном районе КНР.
 Гьяринг-Цо — тибетское название озера Джарин-Нур в провинции Цинхай, КНР.